Нерелігійність в Албанії, атеїзм та агностицизм присутні серед албанців, поряд з переважаючими релігіями ісламу та християнства. Більшість албанців ведуть світське життя і відкидають релігійні міркування, щоб сформувати або обумовити свій спосіб життя.

Нерелігійність в Албанії виникла після періоду зростання антиклерикалізму та секуляризації в контексті наростання албанського націоналізму в пізній Османській імперії. У той час як автори в цей період часом застосовували замисли проти релігії, першим громадським захисником відмови від самої релігії був Ісмет Тото в 1934 р. , а за ним - роботи Анастаса Плазарі в 1935 р. Починаючи з 1946 р. під комуністичним правлінням в Албанії, спочатку релігія була згорнута , а потім публічна релігійна практика була заборонена в 1967 р. З прийняттям державного атеїзму Енвером Ходжою , хоча деякі приватні практики збереглися і залишалися такими, доки спочатку було полегшено в 1985 році, а потім вилучено в 1990 році його наступником Рамізом Алією . Опитування ПРООН показало, що більшість албанців погоджуються з тим, що націоналізм, відсутність релігії та заборона релігії під час комуністичного правління допомогли побудувати основи релігійної толерантності .

В наш час оцінки чисельності нерелігійного населення дуже різняться. Самозаявлене атеїстичне населення отримало цифри в діапазоні від 2,5%  до 8%- 9%  , в той час як інші оцінки нерелігійності повідомляють цифри 39%, що заявляються як «атеїсти»  (9%) або  «нерелігійні» (30%) , 61% не вважають, що релігія є важливою для їхнього життя, а 72% «не практикують». Багато албанців, визнаних мусульманами або християнами, виявляють, що сповідують лише декілька або зовсім не дотримуються своєї віри. На підставі досліджень, проведених у 2008, 2009 та 2015 роках, було встановлено, що Албанія є 20-ю найменш релігійною країною у світі, де 39% населення є релігійною. 

Релігійна ідентичність в Албанії, як правило, присвоюється шляхом приписування за допомогою сімейної історії, а не фактичної практики.

Історія 

У пізню османську епоху було подолання релігійних розбіжностей серед албанців між членами місцевих мусульманських сунітів, православних християн, мусульман Бекташі та римо-католицьких християн. Албанський націоналізм схильний закликати албанців ігнорувати релігійні розбіжності, аргументуючи, що роздільний сектантський релігійний фанатизм чужий албанській культурі, і пропагував те, що деякі історики називають «громадянською релігією» албанізму .

Албанське національне відродження в XIX столітті характеризується такими діячами як Фаїк Коніца, Яні Врето і Зеф Джубані , але першим прихильником атеїзму в сучасній Албанії вважається Ісмет Тото, публіцист і революціонер .

Ахмет Зогу прийняв ренесансні ідеали єдності, арелігійності та європейської сучасності і перетворив їх на саму ідеологію держави .

Під час комуністичної ери Албанія перейшла від простої світської держави до в 1967 році організації, що підтримує державний атеїзм, за допомогою якої вся державна релігійна практика була заборонена, хоча деякі приватні практики збереглися . Початок антирелігійної політики, здійсненої Комуністичною партією Албанії, був у серпні 1946 р., коли Закон про аграрну реформу націоналізував більшість майна релігійних установ, обмежив діяльність релігійних установ і передував переслідуванню багатьох священнослужителів та віруючих і вислання всіх іноземних католицьких священиків.

У 1967 р. Енвер Ходжа сприйняв вірш Пашка Васи буквально, перетворивши боротьбу проти розкольницькості релігійних приналежностей на боротьбу з самою релігією, щоб замінити прихильність різних релігійних спільнот до об'єднавчої лояльності до комуністичної держави,  і він оголосив Албанію атеїстичною державою, в якій публічна релігійна практика була заборонена.  До травня 1967 року всі 2169 культових споруд в Албанії були націоналізовані, багато з них перетворено на культурні центри . Основним центром антирелігійної пропаганди був Національний музей атеїзму у Шкодрі, місто, яке уряд розглядав як найбільш релігійно консервативне. Після смерті Енвера Ходжи в 1985 році його наступник Раміз Алія зайняв більш толерантну позицію щодо релігійної практики, назвавши це «особистим і сімейним питанням». Духовникам-емігрантам було дозволено в'їжджати в країну в 1988 році і служити на релігійних богослужіннях. Мати Тереза, етнічна албанка, відвідала Тирану в 1989 році, де її прийняли міністр закордонних справ та вдова Ходжа. У грудні 1990 року заборона на релігійні обряди була офіційно скасована, щоб дозволити тисячам християн відвідувати різдвяні богослужіння , хоча інші джерела повідомляють, що офіційне припинення заборони було в 1991 році .

У 2014 році після візиту папи Франциска до Албанії деякі інтелектуали критикували те, що вони сприймали як негативну риторику, спрямовану на атеїстів, яка все частіше пов'язувала атеїзм з «комуністичними злочинами» і говорила про атеїзм як «дефіцитний», що призвело до скарг на те, що анти-атеїстичне «табу» , серед інших питань .

Демографія

Поширеність

Різні опитування давали значно різні показники чисельності нерелігійного населення Албанії. Проста більшість населення заявила про відсутність релігійного союзу в 1993 р. , в той час як кількість нерелігійних верств населення була зареєстрована на рівні 74% у 1994 р. , а в 2005 р. більше 72% повідомили про релігійну практику (решта була 21% форм ісламу, 6% православ'я та 3% католицизму).  У серпні 2012 року дослідження Pew Research виявило, що лише 15% мусульманського населення розглядають релігію як дуже важливий фактор у своєму житті, що було найнижчим відсотком у світі серед країн із значним населенням мусульман. Ще одне опитування, проведене Gallup Global Reports 2010, показує, що релігія відіграє важливу роль у житті 39% албанців, і Албанія є тринадцятою найменш релігійною країною серед 114 опитаних .

На запитання, чи були вони «релігійними» в 2016 році від Badem-WIN та Gallup-International, 56% албанців відповіли, що «так», 30% сказали, що вони «нерелігійні», 9% назвалися «атеїстами» і 5% не відповіли, тим самим дослідженням було встановлено, що 80% албанців вірять у поняття «Бог», 40% вірять у життя після смерті, 57% вірять у існування душ, 40% вірять у пекло та 42% вірять у небо.  Крім того, в Албанії лише 36,8% чоловіків обрізані, причому показник становить 46,5% для тих, хто має мусульманське походження, хоча для мусульман загалом це майже універсальний ісламський звичай. 

Під час перепису 2011 року попередні результати показали, що 70% албанців відмовляються заявляти про віру в будь-яку з перерахованих конфесій  , хоча кінцеві результати могли помітно відрізнятися від цих, показавши більшість албанців, пов'язаних з ісламом та християнством, 16,3% албанців або не відповіли, або були атеїстами, а ще 5,5% було зазначено як «віруючих без (конкретної) віри». Проте остаточні результати були критиковані численними громадами, а також міжнародними організаціями, такими як Рада Європи, а ЗМІ відзначали занепокоєння тим, що є повідомлення, коли працівники заповнювали питання релігії, не запитуючи фактично учасників, і що вони використовували олівці, що не дозволяється, можливо, це призводить до неправильних підрахунків; у релігійному вимірі як православні, так і бекташі стверджували, що вони в значній мірі не представлені .

Регіональне порівняння 
Опитування 2018 року, проведене на підставі трьох опитувань WIN / Gallup International і опубліковане в британському Telegraph, показало, що Албанія була найменш релігійним округом на Балканах, і вона мала відношення до релігії у західному стилі, лише 39% були релігійними. На відміну від Македонії (88%), Косово (83%) та Румунії (77%). У Сербії, Хорватії, Греції цей показник становив від 70% до 72%. У Боснії цей показник був 65% релігійним, тоді як у Болгарії - 52% .

Характеристика генеральної сукупності 

Встановлено, що молодші албанці виявляють більшу нерелігійність, ніж старші , роблячи тенденцію в Албанії протилежною тій, що спостерігалася в Боснії , та тих, що мають православне походження, повідомляють про найменшу важливість «Бога в їхньому життя», за якими слідували люди мусульманського походження, тоді як католицького походження демонстрували більшу «важливість Бога у своєму житті» (наприклад, 54,5% людей католицького походження сказали, що Бог «дуже важливий у їхньому житті», порівняно до 26,7% православних та 35,6% мусульман). 

У медичному дослідженні в Тирані 2008 р. щодо взаємозв'язку між релігійними звичаями та гострим коронарним синдромом було встановлено, що 67% мусульман і 55% християн були повністю релігійно неналежними. Регулярна відвідуваність релігійних установ (принаймні раз на 2 тижні) була низькою в обох конфесіях (6% у мусульман та 9% у християн), а відвідуваність щотижня була дуже низькою (2% та 1% відповідно). Часті молитви (принаймні 2 - 3 рази на тиждень) були вищими у християн (29%), ніж у мусульман (17%). Молитися кілька разів на день (як вимагали побожні мусульмани) було рідко (2% у мусульман і 3% у християн). Регулярний піст під час Рамадану чи Великого посту був настільки ж низьким у мусульман та християн (5% та 6% відповідно). Як правило, християни у дослідженні були більш спостережливими, ніж мусульмани (26% проти 17%) .

Дослідження 2015 року, присвячене албанській молоді у віці 16–27 років, показало, що загалом 80 відсотків молодих людей в Албанії не є релігійними і сповідують свою релігію лише під час основних релігійних свят. Зокрема, 23 відсотки респондентів ніколи не сповідували свою релігію, тоді як 61 відсотків сповідували її лише у релігійні свята. З решти, 11 відсотків практикували це 1-2 рази на тиждень, тоді як 5 відсотків практикували це щодня .

Дослідження, проведене Програмою розвитку ООН у 2018 році, показало, що 62,7% албанців не сповідують релігію, тоді як 37,3% сповідують це.

Поширеність конкретних вірувань 
Згідно з Європейським опитуванням цінностей у 2008 р., Албанія мала найвищу віру в життя після смерті серед усіх інших країн, 74,3% не вірили в це .
Згідно з дослідженням WIN / Gallup International у 2016 році про вірування албанців:
80% вірили в бога
40% вірили в Життя після смерті
57% вважали, що люди мають душу
40% вірили в пекло
42% вірили в рай

Суспільство 

В Албанії релігійна ідентичність, як правило, визначається шляхом приписування, як правило, через сімейне релігійне походження, а не через фактичну прихильність , і незалежно від релігійності чи відсутності її, вона все ще може бути соціально значущою, оскільки іноді буває пов'язані з історичними соціально-економічними та культурними факторами в деяких контекстах. 

Серед відомих албанських атеїстів сучасності - Ісмаїл Кадаре, Дрітеро Аголлі,  Бен Блуші,   Фатос Любонджа,  Мустафа Нано,  Саймір Піргу, Діана Жулі,  Елтон Деда  Фатос Таріфа,   Едмонд Тупжа,   Іллі Ракіпі,   Гілман Бакаллі,  Бленді Февзіу, Мойком Зеко  і Ррахман Парллаку

Деякі албанські інтелектуали скаржилися на відродження «табу» проти атеїзму, як це видно з риторики щодо візиту Папи Римського в 2014 році в країну, де атеїзм був пов'язаний з «комуністичними злочинами» і розглядався як «дефіцитний», і що нова Конституція Албанії стверджує, що довіра до Бога є «загальнолюдською» цінністю, незважаючи на значну кількість людей, які не вірять в Бога в країні.  Також надходили скарги на дискурс як в Албанії, так і з боку іноземців, який посилається на статистику традиційних часток населення різних мусульманських та християнських сект, що свідчить про те, що країна є 100% релігійною країною, таким чином стираючи присутність нерелігійних.

Див. також 
Релігія в Албанії
Християнство в Албанії
Католицька церква в Албанії
Православ'я в Албанії
Іслам в Албанії
Історія євреїв в Албанії

Примітки 

Релігія в Албанії
Безвір'я за країною